Utrechts-Alblasserwaards, een dialect van het Nederlands, sterk verwant aan het Hollandse dialect.
Stad-Utrechts, de variant van het Utrechts-Alblasserwaards zoals gesproken in de stad Utrecht.